British Steel е шести албум на британската хевиметъл група Judas Priest, издаден на 14 април 1980 г.

British Steel се нарежда до най-популярните албуми на групата като Sad Wings of Destiny, Stained Class, Screaming for Vengeance и Painkiller.

Breaking the Law, United, and Living After Midnight са издадени като сингли. В класацията на Билборд 200 албумът достига #34 място.

British Steel е ремастериран през 2001 г., като са включени две бонус песни. Бонус парчето Red, White, and Blue е написано още в първите години на групата. То е записано в Compass Point Studios (Насау) през юли 1985 г. Второто бонус парче е изпълнение на Grinder, записано на 5 май 1984 г. в Лос Анджелис по време на турнето към албума Defenders of the Faith.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали
 Кенет Даунинг – китара
 Глен Типтън – китара
 Йън Хил – бас
 Дейв Холънд – барабани

Песни 
Всички песни са написани от Роб Халфорд, Кенет Даунинг и Глен Типтън.

Бонус песни от 2001 
 "Red, White & Blue" – 3:42
 Grinder (Live) – 4:49

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 1980 година